Guoyu () steht für:

 Hochchinesisch, ein Synonym für die offizielle Standardsprache in der Volksrepublik China, Republik China und Singapur, das meist auf Taiwan und in Hongkong benutzt wird
 Taiwanguoyu, was Hochchinesisch mit starkem Akzent aus dem Taiwanesischen bedeutet
 Nationalsprache, ein schulischer Begriff, synonym für das Unterrichtsfach Chinesisch in der Volksrepublik China, Republik China; in Japan Kokugo (, ) ausgesprochen, ein Synonym für das Schulfach Japanisch
 Guoyu (Buch), ein klassisches Buch über die Geschichte Chinas mit Aufzeichnungen der Zhou-Dynastie vom 5. Jahrhundert bis 453 v. Chr.